Fredrik Persson ist der Name folgender Personen:

* Fredrik Persson (Skilangläufer) (* 1979), schwedischer Skilangläufer
 Fredrik Persson (Eishockeyspieler) (* 1981), schwedischer Eishockeyspieler
 Fredrik Persson (Fußballspieler) (* 1983), schwedischer Fußballspieler